Lobsdorf ist die Bezeichnung für:
 Lobsdorf (St. Egidien), Ortsteil der Gemeinde St. Egidien, Landkreis Zwickau, Sachsen

Lobsdorf ist der Familienname folgender Person: 
 Vilém Goppold von Lobsdorf (1869–1943), böhmisch-tschechoslowakischer Fechter